Kepler-62 f — экзопланета в планетной системе звезды Kepler-62 (созвездие Лира). Находится на расстоянии около 1200 световых лет от Солнца.

Она на 41 % больше, чем Земля. Учёные вычислили, что возраст этой планеты приблизительно 7,5 миллиарда лет. Это одна из двух планет в этой системе, у которых климатические условия на поверхности схожи с земными. Учёные предполагают, что планета сохраняет баланс температур, оптимальный для зарождения и поддержания жизни. Наклон оси вращения у Kepler-62 f является таким же стабильным, как наклон оси вращения у планеты Kepler-186 f.

История открытия 
Планета Kepler-62 f была открыта в 2013 году вместе с другими планетами Kepler-62 e и Kepler-62 b у оранжевого карлика Kepler-62 космическим телескопом «Кеплер», наблюдающим за звёздными транзитами. Транзитный метод, помимо самого факта наличия планеты, позволяет также определить отношение размеров планеты и звезды (по степени падения яркости звезды во время прохождения планеты по её диску). Таким образом, чтобы узнать размер планеты, нужно определить размер звезды.

Сравнение с Землёй

Примечания

Ссылки 

 Телескоп «Кеплер» нашёл две потенциально обитаемых «планеты-океана»
 NASA’s Kepler Discovers Its Smallest 'Habitable Zone' Planets to Date

Суперземли‎ в зоне обитаемости
Экзопланеты, открытые в 2013 году
Экзопланеты, открытые телескопом «Кеплер»
Экзопланеты, открытые транзитным методом
Система Kepler-62